Фажол може да се односи на:

 Фажол (Лот), насељено место у Француској, у департману Лот
 Фажол (Од), насељено место у Француској, у департману Од
 Фажол (Тарн и Гарона), насељено место у Француској, у департману Тарн и Гарона